Пољубац смрти се може односити на:
 Пољубац смрти (филм из 1947), амерички филм
 Пољубац смрти (филм из 1995), амерички филм